La competizione del Concorso individuale maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 22 al 24 ottobre 1968 all'Auditorio Nacional di Città del Messico.

Programma

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Concorso individuale maschile